У наведеній таблиці показаний медальний залік 9-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Саппоро (Японія) з 3 лютого по 13 лютого 1972 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Саппоро 1972 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1972
1972